Сиратака:
 Сиратака — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисиокитама префектуры Ямагата. 
 «Сиратака» — миноносец Императорского флота Японии немецкой постройки.